Rajka je lahko:
 Rajka (osebno ime) - žensko osebno ime
 Rajka, Madžarska - vas v županiji Győr-Moson-Sopron, Madžarska